Jméno a příjmení Jan Moravec má více nositelů:

 Jan Moravec (* 1987) – český fotbalista
 Jan Moravec (režisér) – český herec, režisér a scenárista
 Jan Moravec (politik) (1902–1976) – československý politik, poválečný poslanec za ČSL